Het 35e Europees kampioenschap waterpolo voor mannen vond plaats van 29 augustus tot en met 10 september 2022 in de Spaladium Arena in Split, Kroatië. Zestien landenteams namen deel aan het toernooi. Kroatië won het toernooi door in de finale Hongarije nipt te verslaan. De derde plaats ging naar Spanje, dat Italie versloeg in de strijd om de bronzen medaille. Nederland eindigde als elfde. De acht best geklasseerde teams plaatsten zich voor de wereldkampioenschappen van 2023.

Gekwalificeerde teams 

Het toernooi telde zestien deelnemende landenteams die zich als volgt plaatsten:
 Het gastland
 De beste zeven teams van het Europees kampioenschap 2020
 Acht teams die zich zullen plaatsen via de Europese kwalificatietoernooien

Rusland werd uitgesloten van deelname aan het toernooi wegens de Russische invasie van Oekraïne in 2022. De vrijgekomen plaats werd met een wildcard toegewezen aan Slovenië.

Groepsfase 
De zestien teams waren ingedeeld in vier groepen van vier teams elk. Het eerste team van elke groep plaatste zich direct voor de kwartfinales. De teams die op de tweede en derde plaats in een groep eindigden, speelden playoffs in cross-groep-format om zich voor de kwartfinales te kwalificeren. De resterende teams speelden om de plaatsen negen t/m twaalf. In de knock-outfase speelden de verliezende teams van elke ronde tegen elkaar om de overgebleven plaatsen achter de winnende teams.

Alle tijden zijn lokaal (UTC+2).

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden

Wedstrijdschema plaatsen 13 t/m 16

Halve finales plaatsen 13 t/m 16

Wedstrijd om de 15e plaats

Wedstrijd om de 13e plaats

Knock-outfase

Schematisch overzicht

Play-offs

Wedstrijdschema plaatsen 9 t/m 12

Halve finales plaatsen 9 t/m 12

Wedstrijd om de 11e plaats

Wedstrijd om de 9e plaats

Kwartfinales

Wedstrijdchema plaatsen 5 t/m 8

Halve finales plaatsen 5 t/m 8

Wedstrijd om de 7e plaats

Wedstrijd om de 5e plaats

Halve finales

Troostfinale

Finale

Eindklassering

Zie ook 
 Europees kampioenschap waterpolo vrouwen 2022

Europees kampioenschap waterpolo
Waterpolo in 2022
Waterpolo
Waterpolo in Kroatië
Sportevenement in Kroatië
Sport in Split